Hauschild ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Moritz Hauschild (1841–1929), deutscher Architekt
 Axel Hauschild (* 1962), deutscher Fußballtorhüter

 Ernst Innozenz Hauschild (1808–1866), deutscher Pädagoge
 Fritz Kurt Hauschild (1908–1974), deutscher Chemiker, Arzt und Pharmakologe
 Gerhard Hauschild (* 1925), deutscher Gewerkschafter und Wirtschaftsfunktionär
 Hannelore Hauschild (geborene Hanelore Schmalz; * 1932), deutsche Jugendfunktionärin und Politikerin (SED), MdV
 Heinrich Moritz Hauschild (1825–1904), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Jan-Christoph Hauschild (* 1955), deutscher Germanist
 Johann Friedrich Hauschild (1788–1875), deutscher Metrologe und Schriftsteller
 Jörg Hauschild (* 1967), deutscher Filmeditor
 Leo Hauschild (* 1998), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Martina Hauschild (* 1961), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Max Hauschild (Maler) (1907–1961), deutscher Maler und Grafiker
 Max Hauschild (1914–1997), deutscher Stadtplaner
 Max Wolfgang Hauschild (1883–1924), deutscher Anthropologe
 Michael Hauschild (* 1960), deutscher Brigadegeneral
 Mike Hauschild (* 1972), deutscher Politiker (FDP), MdL

 Renate Hauschild-Thiessen (1929–2020), deutsche Historikerin
 Richard Hauschild (1901–1972), deutscher Sprachwissenschaftler
 Robert Hauschild (1900–??), deutscher Publizist
 Stephanie Hauschild (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin und Archäologin
 Thea Hauschild (1932–2001), deutsche Politikerin (SED), MdV
 Theodor Hauschild (* 1929), deutscher Archäologe
 Thomas Hauschild (* 1955) deutscher Ethnologe
 Thomas Hauschild (Musiker) (* 1964), deutscher Musiker und Hochschullehrer
 Ulrich Hauschild (* 1967), deutscher Kultur- und Musikmanager
 Ulrich Hauschild (Politiker) (* 1951), deutscher Lokalhistoriker und Politiker

 
 

Hauschild  steht füer folgende Unternehmen:
 Hauschild Verlag, Deutschland

Siehe auch:
 Hauschildt
 Hausschild
 Hautscilt